John Daniel puede referirse a:

 John Daniel Evans, explorador
 John Daniel "Danny" Olivas, ingeniero y astronauta
 John Daniel Singleton, director de cine